Provisorische Reichsregierung steht für:

 Provisorische Zentralgewalt, 1848/1849
 Rat der Volksbeauftragten, 1918/1919

Siehe auch:
 Geschäftsführende Reichsregierung, 1920 bis 1933 und nach 1945 
 Reichsbürgerbewegung #Kommissarische Reichsregierung, 1985